Никола́й Кришто́па (; ) — белорусский кёрлингист.

Достижения 
 : серебро (2018).
 : золото (), бронза ().
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Белоруссии
Чемпионы Белоруссии по кёрлингу